Командный чемпионат мира по спидвею среди юниоров - ежегодный турнир, проводимый Международной мотоциклетной Федерацией (FIM), начиная с 2005 года.

Формат турнира по 2020 год

Возрастное ограничение
Минимальный возраст для участия в турнире - 16 лет, максимальный – 21 лет (спортсмен имеет право участвовать в турнире до конца года, в котором ему исполнилось 21 лет)

Составы команд
Участие в каждом этапе соревнований принимают 4  команды. В состав каждой из команд входят 5 гонщиков.  Когда команда проигрывает текущему лидеру соревнований 6 и более очков, тренер команды может воспользоваться правом тактического резерва, заменив гонщика, указанного в сетке, на любого другого.  Каждый гонщик может быть использован в качестве тактического резерева только 1 раз.
Соревнования проходят по сетке из 25 заездов.

Новый формат турнира 
С 2022 года проводится аналогично взрослому турниру Speedway of Nations.

Победители

Медальный зачёт

Статистика
Наиболее титулованными из чемпионов турнира являются:

Четырёхкратные чемпионы:
 Бартош Змарзлик (2012, 2014, 2015, 2016)
 Максым Драбик (2015, 2017, 2018, 2019)
 Бартош Смектала (2016, 2017, 2018, 2019)
 Виктор Лампарт (2018, 2019, 2020, 2021)

Трехкратные чемпионы:
 Кароль Зомбик (2005, 2006, 2007)
 Мацей Яновский (2008, 2009, 2012)
 Павел Пшедпельский (2014, 2015, 2016)
 Доминик Кубера (2017, 2019, 2020)
 Якуб Мисковяк (2020, 2021, 2022)

Двукратные чемпионы:
 Кшиштоф Бучовский (2006, 2007)
 Павел Хлиб (2006, 2007)
 Артур Мрочка (2008, 2009)
 Гжегож Зенгота (2008, 2009)
 Пшемыслав Павлицкий (2009, 2012)
 Пётр Павлицкий (2014, 2015)
 Рафаль Карчмаж (2017, 2018)
 Даниэль Качмарек (2016, 2018)
 Михаэль Йепсен Йенсен (2010, 2013)

Чемпионаты мира по спидвею
Чемпионаты мира среди юниоров